Il doppio femminile degli Internazionali BNL d'Italia 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Nathalie Dechy e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma la Dechy non ha partecipato quest'anno, solo la Santangelo ha partecipato facendo coppia con Alicia Molik, ma ha perso nel 2º turno contro Marija Kirilenko e Agnieszka Radwańska.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang hanno vinto in finale 7–6(5), 6–2, contro Iveta Benešová e Janette Husárová.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
  Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (secondo turno)
  Květa Peschke /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Alicia Molik /  Mara Santangelo (secondo turno)
  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (campionesse)

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (secondo turno 
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (secondo turno) 
 Dinara Safina /  Ágnes Szávay (ritirate per infortunio alla Safina) 
 Zi Yan /  Jie Zheng (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Internazionali BNL d'Italia 2008